Марк Вудфорд  (; род. 23 сентября 1965 в Аделаиде, Австралия) — бывший австралийский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира среди игроков в парном разряде. Известен в первую очередь своими выступленниями в паре с Тоддом Вудбриджем. Олимпийский чемпион (1996) и серебряный призёр (2000) в мужском парном разряде. Обладатель «карьерного» Большого шлема в мужском парном разряде и смешанном парном разряде (выиграл все турниры Большого шлема в разные годы). Двукратный чемпион мира по версии АТР в парном разряде (1992, 1996). Победитель 67 турниров АТР, в том числе 12 турниров Большого шлема, в мужском парном разряде и 4 турниров АТР в одиночном разряде. Тренер сборной Австралии в Кубке Федерации с 2003 года. Член Международного зала теннисной славы с 2010 года.

Спортивная карьера 
Профессиональная карьера Марка Вудфорда началась в 1984 году. Свой первый турнир в одиночном разряде он выиграл в начале 1986 года (Окленд, Новая Зеландия). Первый турнир в парном разряде Вудфорд выиграл более чем через два года, в паре с Джоном Макинроем. Затем последовали ещё две победы с Макинроем, в том числе и на Открытом чемпионате США в 1989 году, но настоящий прорыв наступил, когда партнёром Вудфорда стал его более молодой соотечественник Тодд Вудбридж. Вместе «Вудиз» (), как их называли болельщики, выиграли 61 турнир АТР, в том числе 11 титулов на турнирах Большого шлема, завоевав «карьерный» Большой шлем (что означает, что каждый из четырёх турниров Большого шлема был выигран хотя бы один раз, но в разные годы). Вудфорд и Вудбридж также дважды выигрывали чемпионат мира АТР в парном разряде (1992, 1996; ещё дважды проигрывали в финале), а в 1996 году выиграли и Олимпийские игры в Атланте. В 1997 году они были удостоены за это медали Ордена Австралии. Через четыре года у себя на родине, в Сиднее, им почти удалось повторить этот успех: только в финале их остановила канадская пара Ларо—Нестор (счёт в финале 7-5, 3-6, 4-6, 6-7²). Пять раз пара Вудбридж—Вудфорд признавалась АТР лучшей парой года.

Вудфорд трижды представлял сборную Австралии в финалах Кубка Дэвиса, но выиграть этот трофей ему удалось только один раз, в 1999 году, также в паре с Вудбриджем. Вудфорд четыре раза участвовал с командой Австралии в розыгрыше командного чемпионата мира, но только однажды его команда попала в финал турнира (в 1997 году), где проиграла сборной Испании.

Вудфорд успешно выступал и в миксте, завоевав карьерный Большой шлем уже в 1993 году. Всего Вудфорд выступал в 1992-1996 годах в семи финалах турниров Большого шлема в смешанном разряде и из них выиграл пять, в том числе три с одной партнёршей, Николь Провис (Австралия).

Хотя Вудфорд специализировался главным образом на игре в парах, в его активе четыре победы и пять проигранных финалов в турнирах АТР в одиночном разряде, участие в полуфинале Открытого чемпионата Австралии и ряд побед над ведущими игроками мира (в том числе над Джимом Курье и Евгением Кафельниковым в турнирах Большого шлема, а также над Питом Сампрасом, Марсело Риосом, Иваном Лендлом, Стефаном Эдбергом, Майклом Чангом, Гораном Иванишевичем, Томасом Мустером и Андреем Чесноковым).

В 2000 году, после поражения в финале Кубка Дэвиса от сборной Испании, Вудфорд объявил об уходе из тенниса. В 2003 году он согласился занять пост тренера женской сборной Австралии в Кубке Федерации. В 2010 году Вудбридж и Вудфорд были включены в списки Международного зала теннисной славы.

Участие в финалах турниров Большого шлема (23)

Мужской парный разряд (16)

Победы (12)

Поражения (4)

Смешанный парный разряд (7)

Победы (5)

Поражения (2)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Австралии
Персоналии:Ранчо-Мираж
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по теннису
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Члены Международного зала теннисной славы
Награждённые медалью ордена Австралии